Департамент Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Луис.

Территория — 3021 км². Население — 4707 человек. Плотность населения — 1,60 чел./км².

Административный центр — Сан-Мартин.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Сан-Луис.

Департамент граничит:
на северо-западе — c департаментом Аякучо
на северо-востоке — с департаментом Хунин
на востоке — с департаментом Чакабуко
на юге — с департаментом Коронель-Принглес

Административное деление
Департамент состоит из 7 муниципалитетов:
Сан-Мартин
Лас-Агуадас
Лас-Чакрас
Лас-Лагунас
Ла-Вертьенте
Пасо-Гранде
Вилья-де-Прага

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Луис